Prinsesse Christina, fru Magnuson (Christina Louise Helena; født 3. august 1943) er en svensk prinsesse, der er storesøster til Kong Carl 16. Gustaf af Sverige.

Prinsesse Christina er det fjerdeældste barn og den yngste datter af Arveprins Gustav Adolf af Sverige og Prinsesse Sibylla af Sachsen-Coburg og Gotha. Hun fungerede som landets førstedame fra 1972 til 1976. Hun giftede sig i 1974 med den svenske direktør Tord Magnuson (født 1941), med hvem hun har tre sønner. Ved sit ægteskab med en mand, der ikke var kongelig, måtte prinsesse Birgitta efter datidens praksis give afkald på sin titel som prinsesse af Sverige, og fik i stedet ærestitlen Prinsesse Christina, fru Magnuson. Hun bruger også navnet Christina Magnuson.

Fødsel og familie 

Prinsesse Christina blev født den 3. august 1943 på Haga slott i bydelen Solna i Stockholm som det fjerdeældste barn og den yngste datter døst i ægteskabet mellem Arveprins Gustav Adolf af Sverige og Prinsesse Sibylla af Sachsen-Coburg og Gotha. Hun er sønnedatter af kronprinsesse Margareta af Sverige og kong Gustav 6. Adolf af Sverige.

Repræsentative opgaver 
Prinsesse Christina er den eneste af kong Carl 16. Gustavs søstre, der bor fast i Stockholm. Hun har fået tildelt flere repræsentative opgaver end sine ældre søstre.

I 1964 var hun sammen med fem andre prinsesser en af brudepigerne ved brylluppet mellem kong Konstantin II af Grækenland og prinsesse Anne-Marie af Danmark.

Prinsesse Christina var formand for Svensk Røde Kors i 1993-2002, og hun har også løst opgaver for Internationalt Røde Kors.

Sveriges førstedame 
Prinsesse Christina var landets førstedame i 1972-1976.

I 1965 døde dronning Louise af Sverige. Herefter blev prinsesse Christinas mor, prinsesse Sibylla, landets førstedame.

Ved moderens død i 1972 overtog prinsesse Christina hvervet som førstedame. Hvervet gik videre til Christinas jævnaldrende svigerinde, dronning Silvia af Sverige, i 1976.

Britisk arveret 
Begge prinsesse Christinas forældre nedstammede fra dronning Victoria af Storbritannien. Derfor indgår hun og hendes efterkommere i den britiske tronfølge.

Kvindelig arveret til den svenske trone gælder kun for efterkommere af kong Carl 16. Gustav. Derfor har prinsesse Christina og hendes efterkommere ikke arveret til landets trone.

Ægteskab og børn 
I 1974 giftede prinsesse Christina sig med direktør, senere generalkonsul Tord Gösta Magnuson (født 1941).

Ved sit ægteskab med en mand, der ikke var kongelig, måtte prinsesse Christina efter datidens praksis give afkald på sin stilling som kongelig prinsesse. Hun fik i stedet ærestitlen Prinsesse Christina, fru Magnuson (Prinsessan Christina, fru Magnuson).

Parret bor i Stockholm. Først boede de i Villa Beylon i parken ved Ulriksdal Slot. Senere flyttede de til Slottsbacken ved Stockholms Slot.

Børn 
Prinsesse Christina og generalkonsul Tord Magnuson har tre sønner.
 Carl Gustaf Victor Magnuson (født i Stockholm den 8. august 1975) er økonom; blev gift med Vicky Andrén i 2013.
 Tord Oscar Frederik Magnuson (født i Stockholm den 20. juni 1977), er designer af briller; gift med Emma Ledent.
 Victor Edmund Lennart Magnuson (født i Stockholm den 10. september 1980), er forlovet med Frida Bergström.

Anetavle

Ordner 
Sammen med sin mor og sine søstre blev prinsesse Christina ridder af Serafimerordenen i 1952. Hun er også dekoreret med andre svenske ordner.

Prinsesse Christina har også en række udenlandske ordner, herunder ridder af Elefantordenen (dansk)
, storkorset af Sankt Olavs Orden (norsk), storkorset af Den Islandske Falkeorden, storkorset af Bundesverdienstkreuz (tysk) og kommandør af Æreslegionen (fransk). Hun har tilsvarende ordner fra Portugal, Italien og Japan.

Fodnoter

Eksterne henvisninger 
 kungahuset.se (svensk)
 The Peerage  (engelsk)

Prinsesser fra Sverige
Riddere af Serafimerordenen
Huset Bernadotte
Storkors af Den Islandske Falkeorden
Storkors af Sankt Olavs Orden